Гора — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.

Входит в состав Верхнешарденгского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Верхнешарденгский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Великого Устюга — 50,5 км, до центра муниципального образования Верхней Шарденьги — 7,5 км. Ближайшие населённые пункты — Касьянка, Подволочье, Выставка.

По переписи 2002 года население — 6 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Гора в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Великоустюгского района